Black Eagle steht für:
 Malaienadler (Schwarzadler), asiatische Vogelspezies

 Black Eagle (1948), US-amerikanischer Westernfilm von Robert Gordon (1948)
 Black Eagle, Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms Red Eagle (Film) von Eric Karson (1988)

 Black Eagle (Montana), Vereinigte Staaten
 Black Eagle (West Virginia), Vereinigte Staaten

 Black Eagle (Panzer), Prototyp eines russischen Kampfpanzers aus den späten 1990er Jahren
 Black-Eagle-Talsperre, eine Talsperre in Great Falls, Montana, USA